Závod na 30 kilometrů volně žen na Zimních olympijských hrách 2006 v Turíně se konal v areálu Pragelato Plan v Pragelatu dne 24. února 2006, zahájen byl hromadným startem. Z českých závodnic se jej zúčastnily Helena Balatková-Erbenová, Ivana Janečková, Kateřina Neumannová a Kamila Rajdlová, přičemž Neumannová zde, ve svém posledním olympijském závodě, získala první zlatou olympijskou medaili.

Výsledky

Externí odkazy 
  Torino 2006 Official Report – Cross-Country Skiing , la84foundation.org
  Cross Country Skiing at the 2006 Torino Winter Games: Women's 30 kilometres, sports-reference.com

Ženy 30